El Garbanzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Garbanzo, Sinaloa, 
 El Garbanzo, Guanajuato, Irapuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar